Sagaing kan syfta på:

Geografi

Myanmar 

 Sagaingregionen, region, 
 Sagaing (regionhuvudort i Burma), Sagaingregionen, 

Robotskapade Myanmarförgreningar